Geografia do Brasil
 Pirapó — município do Rio Grande do Sul
 Rio Pirapó — no Paraná
 Pirapó (Apucarana) — distrito

Outros usos
 Pirapó (Paraguai) — distrito do departamento de Itapúa

Desambiguações de topônimos